Fielitz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Fielitz (1860–1930), deutscher Komponist
 Carl Heinrich Oscar Fielitz (1824–1859), deutscher Fotograf
 Eckhard Schulze-Fielitz (1929–2021), deutscher Architekt

 Günther Schulze-Fielitz (1899–1972), deutscher Bauingenieur und Staatssekretär
 Heinrich August Fielitz (1797–1873), deutscher Mediziner
 Helmuth Schulze-Fielitz (* 1947), deutscher Professor für Öffentliches Recht, Umweltrecht und Verwaltungswissenschaften
 Josef von Fielitz (1885–1963), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Karl Heinrich Fielitz (1903–1982), deutscher Regierungsdirektor und Landrat
 Maik Fielitz (* 1987), deutscher Konfliktforscher
 Otto Fielitz (1844–1922), deutscher Architekt und kommunaler Baubeamter
 Sonja Fielitz (* 1962), deutsche Anglistin